Le clair de lune est la lumière reçue la nuit sur Terre depuis la Lune. L'expression peut faire référence à :

Œuvre

Musique 
 Clair de Lune, un mouvement musical extrait de la Suite bergamasque de Claude Debussy ;
 Clair de lune, un chant de Gabriel Fauré ;
 Sonate au Clair de lune, surnom de la  pour piano de Beethoven.
Clair de lune sur un poème de Catulle  Mendès de Camille Saint-Saëns (1866).

Littérature 
 Clair de lune, une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en  ;
 Clair de lune, une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en , différente de la précédente ;
 Clair de lune, un recueil de nouvelles de Guy de Maupassant publié en 1883 ;
 Clair de lune, un poème de Victor Hugo ;
 Clair de lune, un poème de Paul Verlaine ;
 Clair de lune, deuxième tome du deuxième cycle de la série La Guerre des clans d'Erin Hunter ;
 Clair de lune, un roman d'Ismaïl Kadaré publié en 1985

Cinéma et télévision 
 Clair de lune, un film d'Henri Diamant-Berger en 1932 ;
 Au clair de lune, une série d'animation française des années 1970 ;
 Clair de lune, une série télévisée américaine des années 1980 ;
 Clair de lune, un court métrage de Disney prévu pour Fantasia en 1940 ;
 Au clair de la Lune, un film d'André Forcier en 1983.
 Clair de lune, série d'animation américaine, diffusée en 1987.

Autre 
 Clair de Lune, une maison d’édition ;
 Label Clair de Lune, label pour les chambres d'hôtes ;
 Opération Sonate au clair de lune, une opération de bombardement de la Luftwaffe, pendant la Bataille d'Angleterre ;
 Au clair de la lune, chanson anonyme du .

Voir aussi